Sprint mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2020 odbył się 15 lutego w Rasen-Antholz. Była to trzecia konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 107 zawodników, wszyscy ukończyli zawody. Mistrzem świata został Rosjanin Aleksandr Łoginow, srebro zdobył Francuz Quentin Fillon Maillet, a trzecie miejsce zajął jego rodak - Martin Fourcade.

Najwyżej sklasyfikowanym z Polaków był Grzegorz Guzik, który zajął 24. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2020